Ван Юйцзя (; ; род. 10 февраля 1987, Пекин, Китай) — китайская пианистка. Известна виртуозной техникой и беглостью пальцев, за что получила прозвище «летающие пальцы».

Ван родилась в Пекине в музыкальной семье. Начала учиться игре на фортепиано в 6 лет. В семь поступила в Центральную консерваторию музыки в Пекине. В 11 лет она уже была зачислена в  (Калгари, Канада) как самый молодой студент. В 14 лет Ван переехала в Канаду для продолжения обучения. В настоящий момент живёт в Нью-Йорке, но постоянно дает гастроли по всему миру.

Карьера 
В 1998 году Ван выиграла 3-й приз в Международном конкурсе молодых пианистов в немецком городе Эттлингене. В 2001 году она выиграла 3-й приз и специальный приз жюри (присуждается особенно одаренным молодым финалистам моложе 20 лет с денежным призом в 500 000 японских йен) на первом Международном конкурсе исполнителей в Сендае (Япония).

В январе 2009 года пианистка подписала эксклюзивный контракт на запись 5 дисков с Deutsche Grammophon.

Ван Юйцзя с успехом играет музыку русских композиторов, в том числе в 2013 году она записала (с Г. Дудамелем) Третий концерт Рахманинова и (технически трудный) Второй концерт Прокофьева, ранее Второй концерт Рахманинова.

Примечания

Ссылки 
 
 

Пианисты Китая
Лауреаты премии Echo Klassik
Лауреаты премии журнала Gramophone
Выпускники Университета Маунт-Ройал